Halsdorf steht für:
 die Ortsgemeinde Halsdorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 einen Ortsteil der Gemeinde Wohratal in Hessen, siehe Halsdorf (Wohratal)
 den deutschen Namen der Gemeinde Halstroff im Département Moselle in Frankreich

Halsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne Halsdorf (* 1999), luxemburgisch-spanischer Schauspieler und Sprecher
 Jean-Marie Halsdorf (* 1957), einen luxemburgischen Politiker